Janusz Zaleski – leśnik, urzędnik państwowy
 Janusz Zaleski – polski inżynier